Octopoda, een orde binnen de klasse van de Cephalopoda met acht armen of tentakels en drie harten
Octopus (geslacht), een geslacht van inktvissen
Achtarm, een soort van inktvissen

Films en muziek 
Octopus (band), een Vlaamse popgroep uit de jaren 1970
Octopus (film), een Amerikaanse film uit 2000
Octopussy (film), een James Bondfilm
Octopus (Gentle Giant), het vierde studioalbum van de Britse muziekgroep Gentle Giant

Pretparkattracties 
Polyp, een attractietype voor kermissen of pretparken, wordt ook wel Octopus genoemd, en attracties van dit type krijgen ook vaak de naam Octopus.
Octopus (Bellewaerde), een polyp in het Belgische pretpark Bellewaerde
El Torito, een polyp in het Nederlandse pretpark Attractiepark Slagharen die tot 2015 ook de naam Octopus droeg
Octopus (Walibi Belgium)

Andere 
Octopusakkoord, een politiek akkoord over de hervorming van de politie en het gerecht in België in 1998
I Hakanum (vaak het Octopus-album genoemd), een muziekalbum uit 1980 van de jazz-/fusiongroep Mezzoforte
Octopus (duiksport), een ademapparaat voor duikers bestaande uit een drukregelaar en regulators (ademhalingsautomaat)
Octopussyndicaat, een Nederlandse misdaadorganisatie